De 10 kilometer openwaterzwemmen voor vrouwen tijdens de wereldkampioenschappen openwaterzwemmen 2015 vond plaats op 28 juli in de rivier Kazanka nabij het Kremlin van Kazan.

Uitslag 

 * OTL = Out of time limit
 * DNF = Niet gefinisht
 * DNS = Did not start

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen 10